La cigüeña dijo sí puede referirse a:

 La cigüeña dijo sí, obra de teatro de Carlos Llopis.
 La cigüeña dijo sí, película de México dirigida por Rafael Baledón en 1958 y estrenada en 1960.
 La cigüeña dijo ¡Sí!, película de Argentina dirigida en 1955 por Enrique Carreras.